John Suckling (1569-1627) était un politicien anglais.
 John Suckling (1609-1642) était un poète anglais. ( : John Suckling)